Hammerkogel steht für:
 Hammerkogel (Erzgebirge),  hoher Berg in Schönheide, Erzgebirgskreis, Sachsen, Deutschland
 Hammerkogel (Stanz im Mürztal),  hoher Berg bei Stanz im Mürztal, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark, Österreich
 Hammerkogel,  hoher Berg in Großklein, Bezirk Leibnitz, Steiermark, Österreich

Siehe auch:
 Hämmerkogel